Ratibor bzw. Ratiboř ist der Name folgender Personen:

 Ratibor (Fürst) († 1043), slawischer Fürst in Mecklenburg
 Ratibor I. († 1156), Herzog von Pommern
 Ratibor († 1183), pommerscher Prinz
 Ratibor II. († vor 1227), Fürst der Herrschaft Schlawe-Stolp in Hinterpommern
 Ratibor (Pommerellen) (1212–1272), Herzog von Pommerellen

 Herzöge von Ratibor, Nebenlinie des Hauses Hohenlohe in Bayern

 Victor I. von Ratibor, Fürst von Corvey, Prinz zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1818–1893), deutscher Standesherr und Politiker
 Victor II. Amadeus von Ratibor, Fürst von Corvey, Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1847–1923), deutscher Jurist, Generalmajor und Standesherr
 Victor III. von Ratibor (1879–1945), deutscher Land- und Forstwirt

Ratibor ist der Name folgender fiktiver Person:
 Ratibor, Prinz in der Sage von Rübezahl in Schlesien

Ratibor bzw. Ratiboř bezeichnet folgende geographische Objekte:

in Polen:
 Racibórz, deutsch Ratibor, Stadt in der Woiwodschaft Schlesien
 Herzogtum Ratibor (1173–1521), Schlesien
 Landkreis Ratibor, ehemaliger Landkreis in Oberschlesien, heute in Polen und Tschechien

in Tschechien:
 Ratiboř u Jindřichova Hradce, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec
 Ratiboř u Vsetína, Gemeinde im Okres Vsetín
 Ratiboř, Ortsteil von Chyšky, Okres Písek
 Ratiboř, Ortsteil von Žlutice, Okres Karlovy Vary
 Ratiboř, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary

in den Vereinigten Staaten:
 Ratibor (Texas), Gemeinde im Bell County, Texas

außerdem
 Schloss Ratibor in Bayern, von den Herzögen von Ratibor

Siehe auch:
 Radibor
 Rathebur
 Ratiboriden, Herzöge von Pommern